Schützenstraße ist ein verbreiteter Straßenname. Bekannte Straßen dieses Namens gibt es u. a. in

 Braunschweig, siehe Schützenstraße (Braunschweig)
 Düren, siehe Schützenstraße (Düren)